Le nom Mike Mitchell est porté par les personnes suivantes :
 Mike Mitchell (1956–2011), joueur américain de basket-ball ;
 Mike Mitchell (1967-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Mike Mitchell (1970-), réalisateur américain.

Voir aussi